Сезон 2022/2023 — 77-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Регулярный сезон НБА начнется в 18 октября 2022 года на домашнем паркете действующего чемпиона НБА сезона 2021/22. Матч всех звёзд НБА пройдет 19 февраля 2023 года в Солт-Лейк-Сити на арене «Вивинт Смарт Хоум-арена». Матчи регулярного чемпионата завершатся в апреле 2023 года, а матчи плей-офф НБА начнутся в апреля 2023 года.

Трансферы

Завершили карьеру 
 20 июля 2022 года Хосе Хуан Бареа объявил о завершении карьеры. Он провёл 14 сезонов в НБА в составе восьми команд и стал чемпионом НБА в составе «Даллас Маверикс» в 2011 году.
 3 сентября 2022 года Джоди Микс объявил о завершении карьеры в НБА. Он провёл 13 сезонов в лиге и стал чемпионом НБА в составе «Торонто Рэпторс» в 2019 году.

Драфт 
Драфт НБА 2022 года прошёл 23 июня 2022 года в «Барклайс-центре» в Бруклине.

Свободные агенты 
Переговоры со свободными агентами начались с 1 июля 2022 года. Клубы смогли подписывать игроков после окончания июльского моратория.

Изменения на тренерских постах

Межсезонье
 11 апреля 2022 года Фрэнк Вогель был уволен с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Он привёл «Лейкерс» к чемпионству в 2020 году. 
 11 апреля 2022 года «Сакраменто Кингз» сообщили, что временно исполняющий обязанности главного тренера Элвин Джентри не будет назначен на пост главного тренера команды.
 22 апреля 2022 года «Шарлотт Хорнетс» уволили  Джеймса Боррего с поста главного тренера после не выхода команды в плей-офф четыре сезона подряд.
 9 мая 2022 года the «Сакраменто Кингз» назначили Майка Брауна главным тренером команды.
 3 июня 2022 года Дарвин Хэм был представлен в качестве главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».
 5 июня 2022 года Куин Снайдер ушёл с поста главного тренера «Юта Джаз» после восьми сезонов в команде.
 24 июня 2022 года Стив Клиффорд был назначен главным тренером «Шарлотт Хорнетс».
 29 июля 2022 года Уилл Харди был представлен в качестве главного тренера «Юта Джаз».
 22 сентября 2022 года «Бостон Селтикс» отстранил от должности главного тренера Айме Удоку. Джо Маззулла был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

В сезоне 
 1 ноября 2022 года «Бруклин Нетс» и Стивом Нэшом  расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Жак Вон стал исполняющим обязанности главного тренера команды. 9 ноября 2022 года Жак Вон был назначен главным тренером «Бруклина».
 16 февраля 2023 года Джо Маззулла на постоянной основе стал главным тренером «Бостон Селтикс».
 21 февраля 2023 года Нейт Макмиллан был уволен с поста главного тренера «Атланта Хокс». Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Джо Пранти.
 26 февраля 2023 года «Атланта Хокс» представила Куина Снайдера в качестве главного тренера команды.

Предсезонка 
Предсезонная подготовка клубов к регулярному чемпионату пройдет с 30 сентября по 15 октября 2022 года.

Предсезонные игры 
НБА сообщила о проведении матчей на территории США, где не выступают клубы НБА.

Международные игры

Регулярный сезон 
Регулярный сезон начнется в октябре 2022 года и завершится в апреле 2023 года.  будут сыграны 25 декабря 2022.

Международные игры

Награды

Игроки недели 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игровой недели регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции.

Важнейшие события 
 12 июля 2022 года НБА и профсоюз игроков НБА утвердили новую программу оказания финансовой помощи игрокам Американской баскетбольной ассоциации, которые сыграли три сезона в АБА и не получили право на пенсию НБА. Теперь за каждый сыгранный сезон в АБА игрок будут получать 3828 долларов. Программа затронет 115 игроков АБА.
 12 июля 2022 года Совет управляющих НБА утвердил турнир плей-ин на постоянной основе. Ранее решение о проведении плей-ин утверждалась ежегодно.
 12 июля 2022 года НБА утвердила правило взятие транзитного фола. Под транзитным фолом понимается нарушение правил на игроке, который переходит из защиты в атаку, при этом обороняющей игрок не делает попытки сыграть в мяч и умышлено не дает возможность набрать очки в быстром отрыве. За нарушение правил атакующая команда получит право на один штрафной бросок и сохранит владение. Игрок, нарушивший правило, будет наказан обычным персональным замечанием. Новое правило не будет применятся в заключительные две минуты четвертой четверти и последние две минуты каждого овертайма.
 11 августа 2022 года НБА после смерти Билла Расселла решила вывести из обращение по всей лиги шестой номер, под которым выступал одиннадцатикратный чемпион НБА. Игроки, выступающие под шестым номером, могут продолжать использовать его до завершения карьеры или добровольной смены игрового номера. В сезоне 2022/2023 на правом плече всех игроков НБА будут нашивки в честь Билла Расселла. Также в честь игрока на паркете всех команд рядом с судейским столиком будет изображен трилистник с 6-м номером.
 НБА сообщила, что в день выборов в США 8 ноября 2022 года игр не будет.
 23 октября 2022 года Крис Пол стал третьим игроком в истории НБА, который отдал 11000 результативных передач своим партнерам.
 24 октября 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Мемфис Гриззлис» набрал 37 очков. Он стал 20-м в списке лучших снайперов с 25613 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Алекса Инглиша.
 31 октября 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Индиана Пэйсерс» набрал 36 очков. Он стал 19-м в списке лучших снайперов с 25754 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Винса Картера.
 13 ноября 2022 года поединке против «Юта Джаз» Джоэл Эмбиид набрал 59 очков, собрал 11 подборов, отдал 7 голевых передач, сделал 7 блок-шотов. Джоэл стал первым игроком в истории НБА, который в статистическом протоколе матча записал на свой счёт как минимум 50 очков, 10 подборов, 5 передач, 5 блок-шотов. В четвертой четверти матча центровой «Филадельфии» набрал 26 очков из 27 набранных очков команды, а также сделал 5 блок-шотов.
 18 ноября 2022 основное время матча между «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит» в столице США завершилось в ничью 104 на 104. В овертайме хозяева набрали 3 очка, а на счёту гостей было 2 очка. Впервые в истории НБА в одном овертайме соперники набрали всего 5 очков. В 1975 году в овертайме между «Вашингтон Буллетс» и «Филадельфия Севенти Сиксерс» было набрано 6 очков.
 23 ноября 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Торонто Рэпторс» набрал 12 очков. Он стал 18-м в списке лучших снайперов с 26074 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Кевине Гарнетта.
 2 декабря 2022 года Леброн Джеймс в поединке против «Милуоки Бакс» отдал 11 передач. Он стал 6-м игроком в списке плеймейкеров НБА с 10144 передачами за карьеру. Леброн подвинул в списке Мэджика Джонсона.
 18 декабря 2022 года Кевин Дюрант в матче против «Детройт Пистонс» набрал 43 очка. Он стал 16-м в списке лучших снайперов с 26437 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Джона Хавличека и Пола Пирса.
 26 декабря 2022 года Кевин Дюрант во встрече против «Кливленд Кавальерс» набрал 32 очка. Он стал 15-м в списке лучших снайперов с 26516 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Тима Данкана.
 27 декабря 2022 года Лука Дончич в победном поединке с овертаймом стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-дабл как минимум с 60 очками и 20 подборами. Лука набрал 60 очков, собрал 21 подбор и отдал 10 передач.
 2 января 2023 года Донован Митчелл в матче с овертаймом с «Чикаго Буллз» записал на свой счёт 71 очко и 11 передач. Он стал седьмым игроком в истории НБА, который набрал 70 очков и более в одном матче. Донован обновил рекорд «Кливленд Кавальерс» по количеству очков в одной игре.
 8 января 2023 года Кевин Дюрант в поединке против «Майами Хит» набрал 17 очков. Он стал 14 в списке лучших снайперов с 26684 очками за карьеру. Кевин сместил в списке Доминика Уилкинса.
 10 января 2023 года «Майами Хит» в матче против «Оклахома-Сити Тандер» стали первой командой в истории НБА, чьи игроки забили 40 штрафных бросков из 40 попыток. Ранее рекорд принадлежал «Юта Джаз», игроки «Юты» отправили точно в цель 39 штрафных бросков из 39 попыток в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс», который был сыгран 7 декабря 1982 года.
 13 января 2023 года был установлен рекорд посещаемости одного матча регулярного сезона НБА. 68323 человека пришли на игру между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз» на стадион  в Сан-Антонио.
 15 января 2023 года Леброн Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 38000 очков.
 24 января 2023 года Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который набрал как минимум 40 очков в одном матче против всех 30 команд лиги.
 31 января 2023 года Леброн Джеймс в поединке против «Нью-Йорк Никс» отдал 11 передач. Он стал 4-м игроком в списке плеймейкеров НБА с 10338 передач за карьеру. Леброн подвинул в списке Марка Джексона и Стива Нэша.
 7 февраля 2023 года Леброн Джеймс в матче против «Оклахома-Сити Тандер» набрал 38 очков. Он стал лучшим снайпером в истории НБА с 38390 очками за карьеру. Джеймс опередил Карима Абдул-Джаббара на 3 очка.
 7 февраля 2023 года Кэмерон Томас стал самым молодым игроком в истории НБА, который набрал в трёх матчах подряд 40 очков и более.
 16 февраля 2023 года Крис Пол сделал 4 перехвата в матче против «Лос-Анджелес Клипперс». Он стал 3-м игроком в списке перехватывающих игроков с 2515 перехватами. Крис сместил в списке Майкла Джордана.
 24 февраля 2023 поединок между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Сакраменто Кингз» закончился победой гостей во втором овертайме со счётом 176 на 175. Этот матч стал второй самой результативной игрой в истории НБА. Самый результативный матч в истории НБА был сыгран 13 декабря 1983 года, когда «Детройт Пистонс» обыграл «Денвер Наггетс» в третьем овертайме со счётом 186 на 184.
 26 февраля 2023 Дамиан Лиллард в матче с «Хьюстон Рокетс» записал на свой счёт 71 очко, 6 передач и 6 подборов. В день игры Лилларду было 32 года 7 месяцев и 11 дней. Он стал восьмым и самым возрастным игроком в истории НБА, который набрал 70 очков и более в одном матче. Дамиан обновил рекорд «Портленд Трэйл Блэйзерс» по количеству очков в одной игре.

Медиа 
Это будет шестой год действующих девятилетних контрактов с ABC, ESPN, TNT и NBA TV.

Примечания

Ссылки 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2022/2023